Negeri Dolok (Silau Kahean), een plaats in Indonesië
Negeri Dolok (Dolok Panribuan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing